Rum peut désigner :
 Les Romains de l'empire romain (sens initial).
 Rum, une ville du Tyrol située au nord-est d'Innsbruck en Autriche ;
 Rum, une commune hongroise du comitat de Vas.
 Rùm, la plus grande île du groupe des îles Small dans l'archipel des Hébrides intérieures en Écosse ;
 Rum, un groupe de musique flamande ; 
 le sultanat de Rum, un sultanat établi en Anatolie du  ;
 la RUM pour Référence Unique du Mandat, l'un des identifiants d'une autorisation de prélèvement SEPA.
 Un résumé d’unité médicale (RUM) est produit à la fin de chaque séjour de malade dans une unité médicale assurant des soins de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

Voir aussi 

 Noms des Roumains
 Le rhum, un alcool.

Homonymie de toponyme